Rudolfstein ist der Name von Bergen

 im Fichtelgebirge, siehe Rudolfstein (Fichtelgebirge)
 in der Böhmischen Schweiz, siehe Rudolfův kámen

Rudolfstein ist der Name folgender Burgen:

 Burgstelle Rudolfstein, abgegangene Burg bei Eisenach, Thüringen
 Burgstall Rudolfstein, abgegangene Burg im Fichtelgebirge, Oberfranken, Bayern

Rudolphstein ist ein Ortsteil der Gemeinde Berg (Oberfranken)